Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Дмитровского района (Москва)
 Флаг Дмитровского района (Московская область)
 Флаг Дмитровского района (Орловская область)